Баланчивадзе Мелітон Антонович (24 Декабря 1862 (5 Січня 1863), село Баноджа, тепер Цхалтубського району Грузії — 21 Листопада 1937, Кутаїсі) — грузинський радянський композитор і музично-громадський діяч, народний артист Грузії (з 1933).

Життєпис 
Один з основоположників грузинської професійної музики. З 1889 року навчався в Петербурзькому консерваторії, з 1891 року вивчав теорію композиції у М. Римського-Корсакова. З 1895 по 1917 роки він організував так звані грузинські концерти в містах Росії, України, Польщі та Прибалтики. Баланчивадзе — автор першої грузинської опери «Дареджан Підступна» (1897, друга редакція 1926), перших грузинських романсів, кантат, хорових творів, обробок грузинських народних пісень.

Примітки 

грузинські композитори